Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6 и 8 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в прыжке с шестом являлся Шонеси Барбер из Канады.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 5,75 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 6 августа 2017 года. В сектор вышли 29 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин состоялись 8 августа 2017 года. Олимпийский чемпион 2012 года, рекордсмен мира Рено Лавиллени в пятый раз подряд поднялся на пьедестал чемпионата мира, но в очередной раз не смог выиграть золотую медаль. Прыгун из Франции, пропустивший четыре месяца предсезонной подготовки из-за травмы спины, показал свой лучший результат в году, но его хватило только для третьего места. Чемпионом (вторым в истории США) стал Сэм Кендрикс — лидер сезона и единственный, кто взял высоту 5,95 м в третьей попытке. Чемпион Европы в помещении Пётр Лисек завоевал серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки